– japoński skoczek narciarski, zawodnik klubu Tokio Biso. Czterokrotny medalista uniwersjady: dwukrotnie złoty w drużynie i dwukrotnie brązowy indywidualnie.

Przebieg kariery 
Uczestniczył w zawodach skoków narciarskich na Zimowej Uniwersjadzie 1997 i 1999. Podczas tych pierwszych zdobył złoty medal w zawodach drużynowych oraz brązowy w konkursie indywidualnym na skoczni dużej. Na skoczni normalnej zajął miejsce poza pierwszą ósemką. Również dwa lata później zwyciężył w konkursie drużynowym i był trzeci w indywidualnym na skoczni dużej, natomiast na skoczni normalnej zajął 4. miejsce.

W Pucharze Świata Kaneko zadebiutował 18 stycznia 1997 w Sapporo, zajmując 22. miejsce. Przez kilka sezonów nie startował w tym cyklu. Powrócił w styczniu 2003 w Hakubie, gdzie był 37. 6 lutego 2005 na skoczni w Sapporo zajął 17. pozycję, po ośmiu latach przerwy po raz drugi w karierze zdobywając punkty Pucharu Świata. Był to równocześnie ostatni start Kaneko w zawodach tej rangi. Wszystkie one miały miejsce na japońskich skoczniach. Brał też udział w Letnim Grand Prix, najwyższą pozycję – 14. – zajmując w sierpniu 2003 w Courchevel.

Czterokrotnie zwyciężał w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Miało to miejsce w sezonie 1996/1997 w Sapporo, w sezonie 1998/1999 w Westby i Iron Mountain, a także w marcu 2003, na skoczni Yamagata w Zaō. W klasyfikacji generalnej cyklu najwyżej znalazł się w sezonie 1998/1999, gdy był 20. z 431 punktami. Punkty zdobywał przez 11 sezonów z rzędu. Po raz ostatni w zawodach tej rangi wystartował w 2005, zajmując 3. miejsce na skoczni w Zakopanem.

25 marca 2005 podczas zawodów Itō Cup ustanowił nieoficjalny rekord skoczni Ōkurayama, wynoszący 145 m. W 2010 wynik ten wyrównał Noriaki Kasai, a w 2012 poprawił Taku Takeuchi.

Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystartował w marcu 2008, dwukrotnie zajmując 3. miejsce w konkursie FIS Cup w Zaō.

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 1997  Jeonju/Muju –  brązowy medal (K-120)
 1999  Poprad/Szczyrbskie Jezioro – 4. miejsce (K-90), brązowy medal (K-120)
  Drużynowo
 1997  Jeonju/Muju – złoty medal
 1999  Poprad/Szczyrbskie Jezioro – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Puchar Kontynentalny 
Źródło:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976